Osoby o tym nazwisku:
 Bohdan Pisarski – polski myrmekolog i entomolog
 Józef Pisarski – polski bokser
 Roman Pisarski – polski pisarz
 Ryszard Pisarski – polski zootechnik